La Ciudad de México ha pasado por una evolución territorial de casi 200 años, nació como territorio cedido de facto por el Estado de México a la federación mexicana para ser usado como residencia de los poderes federales, con el fin que el gobierno federal tuviese libertad plena de acción en ese territorio, sobre todo en el aspecto del manejo de las fuerzas armadas públicas, tales como el Ejército Mexicano, la Armada de México, la Policía Local y la Procuraduría de Justicia, todos eso con la intención de no violentar la soberanía y libertad de los estados que integran la federación. 

En el aspecto geográfico, la Ciudad de México, desde su creación en 1824 como Distrito Federal, ha tenido como centro a la ciudad de México, aunque constitucionalmente siempre se ha previsto el hecho de que la ciudad de México dejó de serlo hasta 2016. Así en el actual (año de 2013) Artículo 44 constitucional se lee que:

 
Por lo que en el aspecto legal y previo acuerdo con los estados y municipios implicados, el Distrito federal podría ser trasladado a otra parte del territorio mexicano, e incluso podría no ser creado el Estado del valle de México al no otorgársele un territorio propio, o no poder cumplir con el Art. 73-III constitucional.

La creación del Distrito federal se fundó en una de las facultades que la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (del 4 de octubre de 1824) dio al Congreso General:

Facultad que fue cumplida por el decreto que lleva el nombre de:

	 

Promulgado el 18 de noviembre de 1824 y cuyo texto dice:

En 1827 la selección de la ciudad de México como residencia de los Poderes de la Unión fue casi unánime, otras ciudades como Querétaro, tenían como principal problema su desaparición como estado de ser elegida, San Agustín de las Cuevas, tenía como problema estar situada muy cerca a la ciudad de México y tener menos facilidades urbanas, aunque se reconocía que estaba a salvo de las constantes inundaciones que se daba en el valle. Las protestas del ejecutivo y legislativo del Estado de México ante esa determinación no fueron escuchadas y el legislativo del Estado de México decretó, el 16 de enero de 1827, que mudaba su capital de la ciudad de México a la ciudad de Texcoco, con lo cual de facto dejaron a la federación la ciudad de México como Capital de la federación.

Evolución territorial del Distrito Federal de México

Antecedente

1824 y República Federal

República centralista

Guerra Mexicana-Estadounidense

Dictadura de Santa Anna

Tlalpan 1855

Constitución de 1857

Guerra de Reforma

Gobierno de Juárez

Intervención Francesa

2º. Imperio Mexicano

Época Porfirista, Plan de Tuxtepec

Época Porfirista, 1903

Revolución y la Constitución de 1917

Reforma de 1924

Reforma de 1928

1929

Reforma de 1941

1956

1960 a 1965

Reforma de 1970

1984

Propuestas de Reforma hasta el 2014

Reforma Política 2015 

El Senado de la República aprobó el 28 de abril de 2015 en lo general y en lo particular, con 88 votos a favor, 27 en contra y una abstención, la reforma política de varios artículos de la Constitución del Distrito Federal; artículo 43, artículo 122 primer y tercer apartado. Y establece que una vez que entre en vigor, la capital del país tendrá, al igual que los estados de la Unión, la posibilidad contar con su propia Constitución.

Se incluyeron cambios en el Artículo Séptimo Transitorio del proyecto para que se establezca una Asamblea Constituyente, que deberá aprobar la Constitución Política de la Ciudad de México, a más tardar, el 31 de enero de 2017. Se compondrá por 100 diputados constituyentes: 60 electos por el principio de representación proporcional mediante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal. También lo integrarán 14 senadores y 14 diputados designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada Cámara y a propuesta de su Junta de Coordinación Política; seis designados por el Ejecutivo Federal y seis por el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna.

Entre los cambios que se incluyeron al dictamen final, se establece que la Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las competencias de las alcaldías, dentro de sus respectivas jurisdicciones. Las 16 nuevas alcaldías -que sustituirán a las delegaciones- accederán a recursos de fondos y ramos generales en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.

El 9 de diciembre de 2015, el Congreso de la Unión aprobó la reforma política del Distrito Federal, con 329 votos a favor, 53 en contra y 1 abstención.

Enlaces externos 

Propuesta de Reforma al Distrito Federal noviembre del 2013.

Referencias

Bibliografía

Véase también 
 Historia Cronológica de la Ciudad de México.
 Historia del Ayuntamiento de México
 Anexo:Gobernantes del Distrito Federal (México)
 Historia de la Ciudad de México
 Evolución territorial del estado de México

Historia territorial de México
Ciudad de México
Historia de Ciudad de México